Sunday Creek ist der Name folgender Fließgewässer:

 Sunday Creek (Hocking River), Nebenfluss des Hocking River in Ohio, Vereinigte Staaten
 Sunday Creek (Macleay River), Nebenfluss des Macleay River in New South Wales, Australien
 Sunday Creek (Stawell River), Nebenfluss des Stawell River in Queensland, Australien